Barboza ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Barboza (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Diego Barboza (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Fernando Barboza (1964–2014), uruguayischer Fußballspieler und Trainer
 Gloria Barboza (* 1958), argentinische Botanikerin
 Grettel Barboza (* 1956), costa-ricanische Sportschützin
 Jonathan Barboza (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Juan José Barboza, uruguayischer Politiker
 Leandro Barboza, uruguayischer Politiker
 Mário Gibson Alves Barboza (1918–2007), brasilianischer Diplomat
 Matías Barboza (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Oribe Barboza, uruguayischer Politiker
 Raúl Barboza (* 1938), argentinischer Akkordeonspieler
 Santiago Barboza (* 1989), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Barbosa